Альбі () — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія,  провінція Катандзаро
 Альбі () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, адміністративний центр департаменту Тарн